Меймене — топоним

 Меймене — город на севере Афганистана.
 Меймене — левый приток Ширинтагао.